A 27 602-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű, egyirányú országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakibb részén, közvetlenül a szlovák határnál. Jelenleg csak egy nyúlfarknyi átkötő, rövidítő útszakasz; ennél feltehetőleg nagyobb jelentősége volt abban az időben, amikor a magyar-szlovák határon még határellenőrzés volt.

A 27-es főútból ágazik ki Hidvégardó közigazgatási területének északkeleti csücskétől nem messze, nagyjából a főút 54+400-as kilométer-szelvényénél. Ezen a szakaszán a 27-es már az országhatárral egy vonalban húzódik, nagyjából északkeleti irányban, nyugati oldala már a Szlovákiához csatolt Bódvavendégi közigazgatási területe. Itt ágazik ki a 27 601-es út északkelet felé, hogy összeköttetést biztosítson a 2614-es útig, amely ugyancsak a határon húzódva Hidvégardó központja felé vezet. A 27 602-es út ma tulajdonképpen csak egy átkötő, ráhordó sáv, amely a 27 601-esre való rákanyarodást könnyíti.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 97 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

Jegyzetek 

27602
27602